Babenhausen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Babenhausen, Hessen – kommun 
 Babenhausen, Bayern – kommun